Sent Salvador ist der okzitanische Name folgender französischer Orte:
 Saint-Sauveur (Dordogne)
 Saint-Sauveur (Haute-Garonne)
 Saint-Sauveur-la-Vallée

Siehe auch:
 St. Salvator
 Sant Salvador